Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою. але не захищала свій титул через травму.

Марія Шарапова виграла свій другий титул на турнірах Великого шолома, перемігши у фіналі Жустін Енен-Арденн.

Сіяні гравчині 

  Амелі Моресмо (півфінал)
  Жустін Енен-Арденн (фінал)
  Марія Шарапова (переможниця)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)
  Надія Петрова (3-тє коло)
  Світлана Кузнецова (4-те коло)
  Патті Шнідер (4-те коло)
  Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
  Ніколь Вайдішова (3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Анастасія Мискіна (1-ше коло)
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Франческа Ск'явоне (3-тє коло)
  Анна-Лена Гренефельд (1-ше коло)
  Ана Іванович (3-тє коло)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Флавія Пеннетта (знявся)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Марія Кириленко (3-тє коло)
  Шахар Пеєр (4-те коло)
  Катарина Среботнік (3-тє коло)
  Анна Чакветадзе (4-те коло)
  Лі На (4-те коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
  Маріон Бартолі (3-тє коло)
  Татьяна Головін (чвертьфінал)
  Суґіяма Ай (3-тє коло)
  Чжен Цзє (2-ге коло)
  Вінус Вільямс (Знялась через травму зап'ястка, її замінила Марія Хосе Мартінес Санчес) 
  Наталі Деші (1-ше коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)
  Віра Звонарьова (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2006 у тенісі